Easley har flere betydninger:

 Easley (Iowa)
 Easley (South Carolina)